Вршани могу да буду:

 Вршани (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Вршани (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Вршани (Тузла), насеље у општини Тузла, Федерација БиХ